Nor Sasunik är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Aragatsotn, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Jerevan. Nor Sasunik ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Nor Sasunik är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Gora Akdirakar,  meter över havet,  km norr om Nor Sasunik. Runt Nor Sasunik är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jerevan,  km sydost om Nor Sasunik. 

Trakten runt Nor Sasunik består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aragatsotn